Шинц — фамилия. Известные носители:

  (1870—1943) — американский лингвист и литературовед швейцарского происхождения.
 Шинц, Генрих Рудольф (1777—1861) — швейцарский зоолог.
 Шинц, Рудольф Эдуард (1815—1855) — швейцарский инженер и изобретатель.
 Шинц, Ханс (1858—1941) — швейцарский ботаник.

См. также 
 Чинц

Примечания